Торес:
 Торес, Хорасио Амабле — главный тренер сборной Аргентины по футболу в 1963—1964 годах.
 Торес, Хосе — музыкант, перкуссионист.

См. также 
 Торез
 Торрес — фамилия испанского и португальского происхождения.